Vaga (motorfiets), een Italiaans historisch motorfietsmerk
 Vaga (rivier), een rivier in Noord-Rusland
 Vaga (vlinder), een vlindergeslacht
 Vaga (titulair bisdom), binnen de Katholieke Kerk
 Vågå, een gemeente in de Noorse provincie Oppland

Personen met de achternaam Vaga 
 Perino del Vaga, een Italiaanse kunstschilder